Montardone – frazione di Sant'Angelo Romano in provincia di Roma
 Montardone – frazione di Serramazzoni in provincia di Modena